Fjell (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Fjell (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente
 Fjell (berggebied), het Noorse woord voor berg(gebied)